Buomberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Buomberger (1874–1946), Schweizer Journalist, Schriftsteller, Statistiker und Schriftpsychologe
 Thomas Buomberger (* 1952), Schweizer Historiker, Journalist und Schriftsteller